Хон Эчаиде Сола (; 5 января 1988, Памплона, Испания) — испанский футболист баскского происхождения, защитник клуба «Толедо».

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник памплонской «Осасуны» дебютировал за вторую команду клуба в 2006 году. В 2009 году провёл предсезонный сбор с основной командой, однако в начале сезона был отдан в аренду арагонскому клубу второго дивизиона «Уэска». В декабре 2009 года после серьёзной травмы был отозван из аренды. В начале сезона 2010/11 Хон снова был отдан в аренду «Уэске». В том сезоне Эчаиде был игроком основного состава, сыграв в 36-ти матчах за команду. Следующие два года игрок эпизодически вызывался в «Осасуну» на матчи Примеры, но развитию карьеры мешали травмы. Так, например, с 24 августа 2011 по 1 марта 2012 года защитник находился на лечении с разрывом крестообразной связки. Турнир 2012/13 годов он опять провёл в уэскской аренде.

Международная карьера 
Эчаиде был игроком юношеских и молодёжной сборной Испании. В 2007 году Хон в составе испанской сборной выиграл юношеский чемпионат Европы.

Достижения 
 Чемпион Европы среди юношей: 2007

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Осасуна B»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Уэска»
Игроки ФК «Эркулес» Аликанте
Игроки ФК «Толедо»